Пропущен прощальный матч Льва Яшина со сборной мира (май 1971)


Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч II чемпионата Европы

Отборочный матч II чемпионата Европы

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч II чемпионата Европы

Отборочный матч II чемпионата Европы

Отборочный матч II чемпионата Европы

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч
{{Отчёт о матче
|дата=23 мая, 1971
|стадион=Стадион: Динамо, МоскваЗрителей: 35 000Судья:  Владимир Руднев
|команда1=
|команда2=
|счёт=7 : 0
|протокол=отчёт
|bg=#EBF5FF
|голы1=Колотов 7',76'Банишевский 16',41',42',73'Шевченко 75'
|голы2=
|отчёт=Составы:СССР: Рудаков, Дзодзуашвили (Шульженко,46; Вад. Иванов, 50), Шестернёв (к), Матвиенко (Истомин, 46), Капличный, Колотов, Мунтян, Сабо, Банишевский (Малофеев, 75), Шевченко, Еврюжихин.Алжир: Ушен, Менгельти, Себаун, Амрус, Бенферхат, Феллахи, Браик, Сальхи, Мехди (Буталеб, 76), Буяхи, Сахли (Аммар, 46). 
}}Товарищеский матч'''

Футбол в СССР в 1971 году
1971